Zoi steht für:

 Zoi (Familienname)

ZOI steht für:
 Zero One Infinity
 Zolloberinspektor

Abkürzung